Cratz ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Cratz (* 1957), deutsche Akkordeonistin
 Sören Cratz (* 1948), schwedischer Fußballtrainer
 Johann Baptist Cratz (1779–1858), nassauischer Politiker
 Johann Philipp Cratz von Scharffenstein (~1590–1635), schwedischer Feldmarschall
 Karl Friedrich von Cratz (1671–1747), königlich preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Kratz
 Kratz von Scharfenstein
 Gratz